

Descripción 

Viscacha es un sistema de foros libre y gratuito, con gestor de contenidos integrado. La intención de los desarrolladores del software es combinar los estándares actuales con nuevas características de manejo más fácil de cara al usuario. El sistema soporta Plugins y Componentes para mejorar el software fácilmente a gusto de cada uno. Viscacha usa un código independiente para soportar la mayor cantidad posible de bases de datos. Con este software puedes instalar fácilmente una completísima página personal o comunidad en línea. El CMS extiende las cualidades del foro para disponer de un portal de contenidos conectado directamente con la comunidad.

Licencia 

Viscacha se distribuye bajo Licencia pública general de GNU.

Características 

 Gratuito y de código abierto
 Sistema de administración de contenidos (CMS) integrado con portal de noticias
 Completa gestión de navegación (bloques), documentos y páginas
 Fuentes de suscripción multiformato (RSS, ATOM, Klipfolio,...etc.)
 Creación ilimitada de foros y subforos
 Alto rendimiento y navegación rápida
 Uso de caché para todos los archivos y gestión de la misma desde el panel
 Registro de usuarios ilimitados
 Potente personalización de perfiles de usuario (avatar, página personal, avisos...)
 Campos del perfil de usuario personalizados
 Potente sistema de mensajería privada
 Comprobación de estado de conexión de usuarios en clientes de mensajería instantánea (ICQ, MSNM, Jabber,...)
 Motor de búsqueda por temas, mensajes y usuarios
 Creación de encuestas con múltiples opciones
 Sistema de valoración de mensajes y reputación de usuarios, los mensajes malos pueden ser ignorados
 Personalización de BBCode
 Diccionario y Glosario de términos integrados
 Censor de palabras
 Editor avanzado con la posibilidad de resaltado de sintaxis para diferentes lenguajes de programación
 Creación ilimitada de grupos de usuarios (moderadores, administradores, supermoderadores,...)
 Sistema de informes de mensajes a moderadores ante posts indebidos
 Sistema de administración de archivos del sitio por ftp
 Potente sistema de integración de packages, plugins, idiomas y diseños en un solo click, con la opción de comprobación automática de actualizaciones
 Sistema de prefijos, permisos y normas del foro versátil; independientes para cada foro y/o globales
 Sistema de archivos adjuntos en los mensajes
 Gestión íntegra de la base de datos a través del panel de administración: Copia de seguridad, restauración, optimización de tablas...

Requisitos Mínimos 

PHP
 Versión 5.0.0 o superior
 Extensiones PHP: mysql o mysqli, pcre, gd, zlib
MySQL
 Versión 4.0 o superior

Requisitos Óptimos (recomendados) 

PHP
 Versión 5.0.0 o superior
 Extensiones PHP: mysql o mysqli, pcre, gd, zlib, xml, mime_magic, mbstring, sockets, xdiff
MySQL
 Versión 5.0 o superior (Strict mode off)

Idiomas 

Actualmente, la versión oficial de Viscacha se distribuye en los idiomas alemán e inglés.

Historia 

Viscacha es un software desarrollado por el programador de origen alemán Matthias Mohr desde el nacimiento del proyecto en el año 2006.
Esta es una breve cronología de su desarrollo:

 26-11-2006 Lanzamiento de la versión 0.8 RC1

 31-03-2007 Lanzamiento de la versión 0.8 RC2 

 25-11-2007 Lanzamiento de la versión 0.8 RC3 

 13-03-2008 Lanzamiento de la versión 0.8 RC4 

 18-10-2008 Lanzamiento de la versión 0.8 RC5 

 01-01-2009 Lanzamiento de la versión 0.8 RC6 

 08-03-2009 Lanzamiento de la versión 0.8 RC7 

 19-09-2009 Lanzamiento de la primera versión estable, la 0.8 Gold 

 04-05-2011 Lantamiento de la versión 0.8.1.1

Referencias 

Página oficial
Seguimiento del proyecto

Enlaces externos 

viscacha.org Web oficial (en alemán e inglés)
Proyecto Viscacha en Berlios (en inglés)

Programas de foros de Internet libres
PHP
Software colaborativo
Aplicaciones web
Código abierto
Software libre